X чемпионат Европы по волейболу среди юношей проходил в 2013 году с участием команд, составленных из игроков не старше 1995 года рождения. Матчи финального турнира сыграны с 13 по 21 апреля в боснийском городе Лакташи и столице Сербии Белграде. Победителем турнира стала сборная России.

Отборочные игры 
В отборочном турнире не участвовали сборные Сербии (действующий чемпион Европы и один из организаторов финального этапа) и Боснии и Герцеговины (один из организаторов финального этапа).

В отборочных играх 29 сборных, разделённые на 5 групп, провели матчи в один круг, по итогам которых 10 команд получили путёвки в финальный турнир.

Финальный турнир

Арены 
 Лакташи — Sportska Dvorana Laktaši (группа I, плей-офф);
 Белград — SC Sumice (группа II).

Групповой этап

Группа I

Группа II

Плей-офф

За 5—8-е места

За 1—4-е места

1/2 финала

Матч за 3-е место

Финал

Индивидуальные призы

Итоговое положение 

Команды, занявшие места с первого по шестое, отобрались на чемпионат мира (Мексика, 27 июня — 7 июля 2013 года).

Ссылки 
 Турнир на сайте Европейской конфедерации волейбола
 
 

2013
2013 год в волейболе
Международные спортивные соревнования в Боснии и Герцеговине
Международные спортивные соревнования в Белграде
Апрель 2013 года
Спорт в Сербии в 2013 году
Международные соревнования по волейболу в Сербии
Чемпионаты Европы в Сербии